La Serra dels Solans és una serra situada al municipi de Cabacés a la comarca del Priorat, amb una elevació màxima de 561 metres.

Referències 

Serres de Cabacés